Николай Вознесенский:
 Вознесенский, Николай Алексеевич (1903—1950) — советский политический и государственный деятель, академик АН СССР, экономист, лауреат Сталинской премии. Брат А. А. Вознесенского.
 Вознесенский, Николай Фёдорович (в монашестве Димитрий; 1871—1947) — русский священнослужитель, архиепископ Хайларский, викарий Харбинской епархии, духовный писатель.